Mændenes 100-meterløb under EM i atletik 2022 fandt sted den 15. - 16. august 2022 på Olympiastadion München, München, Tyskland.

Kalender

Resultater

Runde 1
Første 3 i hvert heat (Q) og den næste 1 hurtigste (q) advancerede til semifinalerne.

Semifinale
Første i hver semfinale (Q) og de næste 2 hurtigste (q) advancerede til finalen.

Finale

Referencer 

100 meter mænd